Lytechinus är ett släkte av sjöborrar. Lytechinus ingår i familjen Toxopneustidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Sjöborrar
Lytechinus